Цейония (Ceionia) е име на:

 Цейония Фабия, първородената дъщеря на император Луций Елий и Авидия Плавция; съпруга на Плавций Квинтил (консул 159 г.)
 Цейония Плавция, дъщеря на Луций Елий; съпруга на Квинт Сервилий Пудент (консул 166 г.), прародителка на Гордиан III
 Цейония Фабия, съпруга на Квинт Помпей Сенецио Созий Приск (консул 169 г.)
 Марция Аврелия Цеиония Деметрия, конкубина на Комод